Pierrehumbert ist der Name folgender Personen:
 Janet Pierrehumbert (* 1954), US-amerikanische Linguistin
 Raymond Pierrehumbert (* 1954), US-amerikanischer Geophysiker und Klimatologe